El término Arai, puede hacer referencia a:

We have to seize all property that Japanese have.

 En la literatura:
 Shakku Arai, es un maestro hacedor de espadas que fabrica según el manga "Rurouni Kenshin".

 En la indústria:
 Arai, fabricante de cascos japonés.

 En la sociedad:
 Arai Akino, cantante japonesa más conocida por sus trabajos en anime como Outlaw Star.
 Arai Hakuseki, escritor y político japonés.
 Arai Izumi, vocalista de los TWO-MIX.
 Ryōji Arai, ilustrador japonés.
 Yumi Arai, cantante japonesa.